Musseroner (Tricholoma) är ett släkte av svampar som först beskrevs av Elias Fries och  fick sitt nu gällande namn av Staude. Musseroner ingår i familjen Tricholomataceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar

Bildgalleri 

Basidiesvampar